Włodzimierz – imię męskie
 Włodzimierz – miasto na Ukrainie
 Włodzimierz – miasto w Rosji

Miejscowości w Polsce  

 Włodzimierz – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Wodzierady 
 Włodzimierz – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Kamieńsk
 Włodzimierz – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Szczytniki

Osoby 
 Włodzimierz – duchowny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Włodzimierz – duchowny Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Włodzimierz – metropolita Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Włodzimierz – metropolita Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego
 Włodzimierz – biskup niekanonicznego Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 Włodzimierz – biskup niekanonicznego Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 Włodzimierz – biskup niekanonicznego Ukraińskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
 Włodzimierz – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Włodzimierz – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Włodzimierz – ukraiński biskup prawosławny
 Włodzimierz – biskup Kościoła Prawosławnego Ukrainy
 Włodzimierz – rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz - rosyjski biskup prawosławny
 Włodzimierz – metropolita kijowski i całej Ukrainy, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego
 Włodzimierz – prawosławny metropolita kijowski i halicki, pierwszy nowomęczennik rosyjski. 
 Włodzimierz – benedyktyn opactwa tynieckiego